Čierne pleso nebo Čierne pliesko (znamená černé pleso) je název několika ples ve slovenských Tatrách:

 Čierne pleso (Batizovská dolina) – pleso v Batizovské dolině ve Vysokých Tatrách
 Čierne Javorové pleso – pleso v Javorové dolině ve Vysokých Tatrách
 Čierne pleso (dolina Zeleného plesa) – pleso v dolině Zeleného plesa ve Vysokých Tatrách
 Malé Čierne pleso – pleso v dolině Zeleného plesa ve Vysokých Tatrách
 Čierne pliesko – pleso v Bobrovecké dolině v Západních Tatrách
 Čierne Račkovo pliesko – pleso v Račkove dolině v Západních Tatrách

Související články 
 Černé jezero – jezero na Šumavě v České republice
 Černé jezírko – název několika menších jezer v České republice
 Černá tůň – říční jezero v Polabí v České republice
 Čierne jazierko – menší jezero v okrese Šala na Slovensku
 Czarny Staw – název několika ples v Polsku
 Char núr (rozcestník) – název několika jezer v Mongolsku
 Črno jezero – název dvou jezer ve Slovinsku

Hydronyma podle barev